Boa ima več pomenov:
 Boa - kača
 Boa - modni dodatek